NMK ou nmk est un code qui signifie :
 NMK, Macédoine du Nord, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.
 nmk, le namakura,
 selon les normes ISO 639-3 des codes de langue ;
 selon les étiquette d'identification de langues IETF.

NMK est un sigle qui peut signifier : 
 National Museums of Kenya (en français : Musées nationaux du Kenya) ;
 , un développeur de jeux vidéo japonais.